

Lokalizacja

Niemcy 
 Kist – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Kist – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

Osoby 
 Kees Kist – holenderski piłkarz